Gierłoż puede hacer referencia a los siguientes lugares:

 Gierłoż, condado de Kętrzyn en el voivodato de Varmia y Masuria (norte de Polonia). Wolf's Lair se encuentra en un bosque cercano.
 Gierłoż, condado de Ostróda, en el voivodato de Varmia y Masuria (norte de Polonia).
 Gierłoż Polska, condado de Iława, en el voivodato de Varmia y Masuria (norte de Polonia).